Бартель (; ; ) — французская, польская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 Бартель, Вальтер (1904—1992) — руководитель подпольной антифашистской организации концлагеря Бухенвальд.
 Бартель, Гвидо (1885—1943) — инженер, активный пропагандист кремации в России.
 Бартель, Данило (род. 1991) — немецкий баскетболист.
 Бартель, Жози (1927—1992) — люксембургский легкоатлет.
 Бартель, Казимир (1882—1941) — польский математик.
 Бартель, Карл (1817—1853) — писатель, известный своими трудами по истории литературы.
 Бартель, Курт (1914—1967) — немецкий писатель, поэт и драматург
 Бартель, Макс (1893—1975) — немецкий писатель.
 Бартель, Манфред (1928—1989) — военный деятель ГДР, заместитель командующего и начальник штаба ВВС и ПВО ГДР (1972—1986), заместитель начальника штаба Объединённого командования вооружёнными силами стран — участниц Варшавского договора (1986—1987).
 Бартель, Марсель (род. 1990) — немецкий рестлер.
 Бартель, Марта (девичья фамилия Пжезджецка; род. 1988) — польская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2009 год).
 Бартель, Матеуш (род. 1985) — польский шахматист, гроссмейстер.
 Бартель, Мона (род. 1990) — немецкая теннисистка.
 Бартель, Свен (1903—1991) — шведский писатель.
 Бартель, Томас (1923—1997) — немецкий лингвист, исследователь письменности майя и ронго-ронго.
 Бартель, Хорст (1928—1984) — немецкий историк и педагог.

См. также

Примечания